Molesworth ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Molesworth (1894–1985), australische Tennisspielerin
 Mary Louisa Molesworth (1839–1921), schottische Schriftstellerin
 Robert Molesworth (1656–1725), britischer Adliger
 William Molesworth (1810–1855), englischer Politiker

Molesworth ist der Name einer Ortschaft im Vereinigten Königreich:
 Molesworth (Ort), eine Ortschaft in Großbritannien